Еловый — название нескольких рек в России:

 Вандас (Еловый) — в Мурманской области, впадает в озеро Имандра
 Еловый — приток Базыра в Хакасии и Красноярском крае
 Еловый — приток Малого Таза в ЯНАО
 Еловый — приток Илима в Иркутской области
 Еловый — приток Пайдугины в Томской области
 Еловый — приток Верхней Берёзовки в Томской области
 Еловый — ручей в Карелии.

См. также 
 Еловая
 Еловое